Název Bolešín mají dvě sídla:
 Bolešín (Sedlec-Prčice), část města Sedlec-Prčice v okrese Příbram, dříve v okrese Benešov
 Bolešín (Věstín), část obce Věstín v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy